Stazione di San Martino – a Soldano, in Svizzera
Stazione di San Martino – a San Martino di Taurianova
Stazione di San Martino – a San Martino, frazione di Sant'Anatolia di Narco